300 – rok
 300 – liczba
 300 p.n.e.
Media:
 300 – komiks autorstwa Franka Millera
 300 – film z 2007 roku
 300: March to Glory – gra wideo
 "300" – gra pinball z 1975 roku
 Canal 300 – kataloński kanał telewizyjny
Motoryzacja:
 Chrysler 300 – samochód osobowy marki Chrysler
Lotnictwo:
 Airbus A300 – samolot